El nombre de César Álvarez puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 César Álvarez Dumont (1866-1945). Pintor español.
 César Álvarez Cañete (nacido en 1933). Historietista español.
 César Álvarez Aguilar (nacido en 1967). Político peruano.